'

Sentís es un apellido que puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Personas 
 Andrés Bilbao Sentís (1949-2002), también conocido como Andrés Bilbao Sentís Tarragona, sociólogo español y Doctor de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
 Carlos Sentís (1911-2011), también conocido como Carlos Sentís Anfruns y como Carles Sentís i Anfruns, periodista y político español.
 Joan Sentís y Sunyer (1561-1632), obispo de Barcelona (1620-1632), y virrey de Cataluña durante el primer periodo del reinado de Felipe IV (1622-1626).
 José Antonio Sentís (1953-2017), también conocido como José Antonio Sentís Castaño, periodista español, director de Radio Nacional de España entre 2002 y 2004.

 Toponimia Sentís', pueblo del término municipal de Sarroca de Bellera, en la provincia de Lérida (España).